Río Mao puede hacer referencia a los siguientes artículos:
Río Mao (República Dominicana).
Río Mao (afluente del Cabe), en la provincia de Lugo.
Río Mao (afluente del Sil), en la provincia de Orense.